Натуральне число 1196
 1196 рік до нашої ери
 1196 рік нашої ери